Caró d'Esparta, polític espartà 
 Caró de Tebes, polític tebà 
 Caró de Làmpsac, historiador grec 
 Caró de Naucratis, historiador grec